Кулой:

 Кулой — река в Вологодской и Архангельской области, приток реки Вага;
 Кулой — река в Архангельской области, впадает в Белое море.